Forodwaith (sin. Lud Północy) – plemiona ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia, zamieszkujące północną część tego kontynentu. Nazwą tą określano także obszary przez nie zamieszkiwane i północne Śródziemie.

Zimny klimat tych terenów był w dużej mierze skutkiem działań Morgotha w Pierwszej Erze.

Po Przemianie Świata były to obszary na północ od pasma Gór Szarych, wzgórz Angmaru i Gór Mglistych, około 250 mil na północ od Shire.

Lossothowie 
Najlepiej znaną częścią Forodwaith był przylądek Forochel. Zamieszkujący go w Trzeciej Erze ludzie nazywani byli Lossothami. Były to szczątki ludu Forodwaith. Byli przyzwyczajeni do ostrych mrozów północy. Umieli budować domy ze śniegu i szybko poruszać się po lodzie na łyżwach z kości. Używali sań zamiast wozów. Umieli też prognozować pogodę na morzu. Dzięki nim przetrwał pierścień rodu Isildura.

W zatoce Forochel, zamkniętej od północy przylądkiem o tej samej nazwie, zatonął król Arvedui wraz z palantírami z Amon Sûl i Annuminas.

Przypisy 

Geografia i geologia Śródziemia

ru:Список второстепенных географических объектов Арды#Фородвайт